Gennem Kamp til Sejr kan henvise til:

 Gennem Kamp til Sejr (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 med ukendt instruktør
 Gennem Kamp til Sejr (film fra 1911) – dansk stumfilm fra 1911 instrueret af Urban Gad
 Gennem Kamp til Sejr (film fra 1917) – amerikansk stumfilm fra 1917 af Charles Miller - engelsk titel er The Little Brother